Les veines utérines sont des vaisseaux qui drainent le sang veineux de l'utérus et du vagin vers les veines iliaques internes. On les retrouvent dans les ligaments de Mackenrodt.

Notes et références

Liens externes 
 http://www.ucd.ie/vetanat/images/38.gif 

Veine du pelvis